Ezen az oldalon a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Első évad (1970)

Második évad (1971) 

Kukori és Kotkoda
Televíziós sorozatok epizódlistái